Harden ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Harden (1865–1940), britischer Chemiker und Nobelpreisträger
 Blaine Harden (* 1952), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Bobby Harden (1935–2006), US-amerikanischer Countrysänger und Songwriter
 Cecil M. Harden (1894–1984), US-amerikanische Politikerin
 Donald B. Harden (1901–1994), britischer Archäologe
 Duane Harden (* 1971), US-amerikanischer House-Sänger
 Elfriede Harden (vor 1885–nach 1902), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Erich Harden (1885–1949), deutscher Schauspieler
 Hermann Harden (1912–1964), deutscher Kommunalpolitiker der LDPD und von 1953 bis 1961 Bürgermeister der Stadt Eisenach
 Ingo Harden (* 1928), deutscher Musikkritiker und Autor
 James Harden (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 Marcia Gay Harden (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin
 Maximilian Harden (1861–1927), deutscher Publizist
 Mette Harden (um 1570–nach 1612), deutsche mutmaßliche Hexe
 Mike Harden (1946–2010), US-amerikanischer Journalist
 Philipp Harden-Rauch (1892–1981), deutscher Buchhändler und Bibliothekar, 1936–1944 Funktionär des Verbandes Deutscher Volksbibliothekare
 Rashad Harden, Künstlername DJ Rashad (1979–2014), US-amerikanischer DJ und Musiker
 Rich Harden (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler
 Sylvia von Harden (1894–1963), deutsche Lyrikerin und Journalistin
 Tim Harden (* 1974), US-amerikanischer Leichtathlet
 Uwe Harden (* 1952), deutscher Politiker
 Werner Harden (* 1924), deutscher Fußballspieler
 Wilbur Harden (1924–1969), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Wolf Harden (* 1962), deutscher Pianist

Harden ist der Name folgender Orte:

 Harden (New South Wales), Australien
 Harden Shire, New South Wales
 Harden (Mondkrater)

Sonstiges:
 Harden (Scottish Borders), ein Herrenhaus in Schottland

Siehe auch:
 Harde
 Harden-Eulenburg-Affäre
 Hardin
 Harten